Martin Maloney est un nom pouvant désigner :  

  (1848-1929), homme d'affaires et philanthrope américain
 Martin James Maloney (1877-1953), homme politique canadien en Ontario
  (né en 1961), artiste contemporain anglais

Voir aussi
 

Maloney, Martin